Елена Романовна Россе (29.8.1904, Орёл — 13.5.1991, Москва) — детский педагог-хореограф, балетмейстер Ансамбля песни и пляски имени В.С. Локтева. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1965).

Биография 
Родилась в 1904 году. Окончив балетную студию при Большом театре, в 1920-е годы выступала с эстрадными танцами. C 1942 года была педагогом-хореографом Московского дома пионеров. C 1946 года — руководитель балетной студии Ансамбля песни и пляски имени Локтева. Признаётся одним из основоположников детского хореографического искусства, создателем «школы Россе».

Во время Великой отечественной войны выступала с фронтовыми бригадами. Награждена медалью «За оборону Москвы».

В Ансамбле имени Локтева работала до 1989 года.

«Открытием» Елены Россе, настаивавшей на их дальнейшем обучении, оказались занимавшиеся в её детских коллективах такие знаменитые артисты классического балета, как Владимир Васильев, Наталия Бессмертнова, также среди её учеников Николай Андросов, Гюзель Апанаева, А. Борзов,  и Юрий Ждановы, Т. Лукьянова, Анатолий Фёдоров, Н. Чистова.

Память 
 «Конкурс хореографических миниатюр имени Е.Р. Россе», учреждённый в честь столетнего юбилея педагога, проводился в 2001 и 2004 годах.
 Фестиваль профессиональных балетных школ и любительских танцевальных коллективов «Волшебная туфелька», проведённый в 2012 году, посвятили имени Елены Россе.
 Учреждена общественной организацией «Историко-культурный центр „Солдатские звёзды“» и регулярно присуждается медаль имени Е.Р. Россе «За истинное служение детскому хореографическому искусству».
 Именем Елены Россе назван сорт сирени, выведенный Н. Михайловым и Н. Рыбакиной в 2002 году.

Примечания

Ссылки 
 — статья детского писателя, автора текстов песен, сотрудничавшего с Ансамблем имени Локтева, в оформлении которой используется фотопортрет Е.Р. Россе из личного архива автора

Балетмейстеры по алфавиту